Caaba - construção reverenciada pelo Islão, na cidade de Meca, Arábia Saudita.
Serra da Caba - serra em Trás-os-Montes, Portugal.
Cidade Autónoma de Buenos Aires (CABA) - capital da Argentina.
Caba (Filipinas) - município das Filipinas.
Caba (inseto): Inseto parecido com um marimbondo.

Desambiguação